Flor de sangre puede referirse a:
El nombre común de la planta Asclepias curassavica.
El nombre común de la planta Calliandra houstoniana.